Localidades
 Isabela (Porto Rico)
 Isabela (Filipinas)
 Isabela (província), nas Filipinas
 Ilha Isabela

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos